Iloilo città capoluogo delle filippine e dell'omonima provincia

Persone 
Josefa Iloilo – presidente delle isole Fiji